Горбаль:
 Горбаль Іван Петрович (1907—1947) — український військовик, діяч УПА, лицар Золотого хреста бойової заслуги УПА 1 класу .
 Горбаль Кость Гаврилович (1836—1909) — педагог і журналіст.
 Горбаль Микола Андрійович (1940) — український поет, політик, громадський діяч.
 Горбаль Василь Михайлович (1971) — український політик, народний депутат України 4, 5 та 6 скликань
 Горбаль Ярослав Миколайович (1954) — диригент військових та цивільних оркестрів, викладач, заслужений діяч мистецтв України.

Українські прізвища